Unvergessen steht für:

 Unvergessen, Alternativtitel eines US-amerikanischen Thrillers (2009), siehe Not Forgotten – Du sollst nicht vergessen
 Unvergessen, Fernsehfilm der deutschen Krimireihe Tatort (2013), siehe Tatort: Unvergessen
 Unvergessen (2017), Dokudrama über den Amoklauf am Olympiaeinkaufszentrum in München